Verfestigung steht für:
 die Aushärtung
 Zunahme der mechanischen Festigkeit durch plastische Verformung; siehe Verfestigung (Werkstoffkunde)
 Verfahren, um Schadstoffe in den festen Zustand zu überführen; siehe Verfestigung (Umweltschutztechnik)

Siehe auch:
 Festigkeit
 Festigkeitslehre